Stará řeka nebo ekvivalent tohoto pojmenování v jiných jazycích je název mnoha mrtvých i funkčních ramen řek v mnoha zemích, mimo jiné se tak nazývají: 
 Stará řeka (mrtvé rameno Lučiny), tůň (mrtvé rameno řeky Lučiny) ve Starých Bludovicích
 Stará řeka (přírodní památka), přírodní památka, bývalý tok Lučiny včetně tůně Stará řeka
 Stará řeka (úsek Lužnice), původní tok Lužnice poblíž Třeboně v okrese Jindřichův Hradec
 Stará řeka, bývalá národní přírodní rezervace, nyní součást národní přírodní rezervace Stará a Nová řeka v okrese Jindřichův Hradec
 Stará a Nová řeka, národní přírodní rezervace v okrese Jindřichův Hradec
 Stará řeka (rameno Blanice) ve Viticích, části obce Krašlovice v okrese Strakonice